Mod je lahko

 krajši zapis za operator modulo
 glasbeni zapis MOD